Hubrecht est un nom de famille. Il peut désigner :
 Ambrosius Hubrecht (1853-1915), un zoologiste néerlandais
 Georges Hubrecht (1853-1915), un ancien arbitre belge de football
 Martin Hubrecht (1892-1965), un peintre alsacien

Hubrecht est aussi un prénom masculin d'origine néerlandaise. C'est l'éqquivalent du prénom français Hubert. Il peut faire référence à:
 Hubrecht Goltzius (1526-1583), un  peintre néerlandais

Homonymie de patronyme